Järsi (Raasiku), een dorp in de Estlandse gemeente Raasiku
 Järsi (Tapa), een dorp in de Estlandse gemeente Tapa